Puchar Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1989 odbył się w dniach 7-14 listopada 1989 w Nagoyi w Japonii.

Uczestnicy 
  jako gospodarz pucharu świata.

Wyniki 

|}

Tabela 

|}

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki 

Puchar Świata w piłce siatkowej